Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1984 года прошёл с 18 августа 1982 года по 28 октября 1983 года. За выход в финальную часть боролись 16 сборных. Победители отборочных групп вышли в финальную стадию турнира.

Групповой этап

Группа 1 (Север)

Группа 2 (Великобритания и Ирландия)

Группа 3 (Юг)

Группа 4 (Центр) 

 В финальную стадию чемпионата Европы вышли Дания, Англия, Италия и Швеция.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1982 год в женском футболе
1983 год в женском футболе